L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 7 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Dominic Thiem remporte l'épreuve en simple, Nikola Mektić et Horacio Zeballos celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin et tenant du titre Juan Martín del Potro, du Bulgare Grigor Dimitrov, du Canadien Vasek Pospisil, du Coréen Chung Hyeon, des Espagnols Pablo Carreño Busta et Fernando Verdasco, du Français Richard Gasquet, du Slovène Aljaž Bedene et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Taro Daniel, Ričardas Berankis, Mackenzie McDonald, Ilya Ivashka, Andrey Rublev, Ernests Gulbis, Federico Delbonis, Ryan Harrison et Miomir Kecmanović.

Pendant le tournoi 
À 25 ans, l'Américain issu des qualifications Marcos Giron () signe sa première victoire en Masters 1000 face à Jérémy Chardy, puis s'offre au  tour le  mondial Alex De Minaur, son premier top 30. Il est le joueur le plus mal classé à atteindre le  tour à Indian Wells depuis 2011. L'Indien Prajnesh Gunneswaran () remporte également son premier match en Masters 1000 après sa victoire contre Benoît Paire avant de s'offrir au  tour le  mondial Nikoloz Basilashvili, son premier top 20.

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic est éliminé au  tour par Philipp Kohlschreiber, qui ne l'avait plus battu depuis Roland-Garros 2009.

À 40 ans, Ivo Karlović devient le joueur le plus âgé à remporter un match en Masters 1000 et à atteindre les 1/8 de finale d'un tournoi dans cette catégorie.

Miomir Kecmanović se qualifie pour la première fois de sa carrière en 1/4 de finale d'un Masters 1000 et devient le premier lucky loser à atteindre ce stade de la compétition dans le désert californien. Il est par ailleurs assuré d'intégrer le top 100. Hubert Hurkacz se hisse également pour la première fois de sa carrière en 1/4 de finale d'un Masters 1000 après avoir notamment battu au  tour le  mondial Kei Nishikori, qu'il avait déjà battu 10 jours auparavant à Dubaï.

Juste avant son quart de finale contre Dominic Thiem, le français Gaël Monfils déclare forfait, étant incapable de jouer à 100%.

Diminué par une blessure au genou droit contractée lors de son 1/4 de finale contre Karen Khachanov, Rafael Nadal est contraint de déclarer forfait avant sa 1/2 finale contre Roger Federer. Il annonce également se retirer du Masters 1000 de Miami pour se reposer en vue de la saison sur terre battue.

Lauréats 
Dominic Thiem remporte le  titre de sa carrière en simple, le premier dans la catégorie Masters 1000, en écartant en finale Roger Federer, qui disputait sa  finale à Indian Wells.

En double, Nikola Mektić et Horacio Zeballos décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Łukasz Kubot et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2019)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en mars 2019
Sport en Californie en 2019
Sport aux États-Unis en mars 2019